Herbert Roper Barrett - tenista britânico
Ropers - dois personagem das série televisiva George and Mildred

Localidades

Roper (Carolina do Norte)

Desambiguação